Туканы-андигены () — род птиц семейства тукановые (Ramphastidae), обитающих во влажных горных лесах на западе Южной Америки. Известно 4 вида, с относительно небольшими ареалами.

Описание 
Птицы средних размеров, длиной от 43 до 50 см. , с синим или голубовато-серым оперением нижней части тела. Оперение верхней части тела сочетает оливково-коричневые, серые и красновато-чёрные цветные участки. У всех видов этого рода практически отсутствует половой диморфизм, самок от самцов можно отличить по более короткому клюву у первых. Клюв, как правило, окрашен в несколько цветов и достигает в длину 7—11 см.

Образ жизни 
Образ жизни горных туканов изучен довольно плохо. Распространены на высотах от 1600 до 3300 метров над уровнем моря. Живут отдельно, парами или небольшими группами до 4 особей в верхних ярусах леса. Питаются преимущественно плодами. Ареал обитания — восточные предгорья Анд, от Колумбии на севере до Боливии на юге. В Эквадоре встречается и на западных склонах.

Систематика 
Ниже представлена кладограмма туканов-андигенов, основанная на данных сайта IOC World Bird List:

Примечания

Литература 
 Werner Lantermann: Tukane und Arassaris. Filander Verlag, Fürth 2002, ISBN 3-930831-46-5
 Lester L. Short und Jennifer F. M. Horne: Toucans, Barbets and Honeyguides — Ramphastidae, Capitonidae and Indicatoridae. Oxford University Press, Oxford 2001, ISBN 0-19-854666-1
 

Роды птиц
Птицы Южной Америки
Таксоны, описанные Джоном Гульдом